- знак, символ, риска на звичайній клавіатурі комп'ютера.

Офіційно символ має назву «дефіс-мінус» та використовується в першу чергу для позначення дефіса.

Див. также 
 _
 Макрон
 Китайський ключ 1

Примітки